Stadionbrücke steht für

 Stadionbrücke (Kapfenberg), Brücke über die Mürz in Hafendorf, Gemeinde Kapfenberg, Österreich
 Stadionbrücke (Hannover), Ende der 1930er Jahre erbaute Brücke über die Ihme in Hannover zwischen Calenberger Neustadt und Linden-Süd
 Stadionbrücke (Jülich), Brücke über die Rur in Jülich
 Stadionbrücke (Wien), 1873 zur Weltausstellung in Wien über den Donaukanal errichtetes Brückenbauwerk